Bijou – gioiello, generalmente di materiali non preziosi

Letteratura
 Bijou (La petite Bijou) – romanzo di Patrick Modiano del 2001

Musica
 Bijou – album di Ralph Burns del 1955
 Bijou - gruppo musicale rock francese